Potcoavă:
 piesă din metal care protejează copita cailor

Personalități
 Alexandru Potcoavă (?, ?  1578), domnitor al Moldovei (9 februarie - 12/13 martie 1578) 
 Andrei Potcoavă (1939, Sânpetru, Brașov), un senator român în legislatura 1992-1996
 Ioan Potcoavă (Ivan Pidkova; ?, ?  16 iunie 1578), domnitor al Moldovei (18 noiembrie - 28 sau 30 decembrie 1577)

Literatură
 Nicoară Potcoavă, un roman istoric publicat în 1952 de Mihail Sadoveanu

Astronomie
 Orbită în potcoavă, orbită în formă de potcoavă a unor asteroizi.

Vezi și 
 Potcoava